Hongjiao ist mehrdeutig. Es steht für:

 eine umgangssprachliche chinesische Bezeichnung für die Nyingma-Tradition des tibetischen Buddhismus;
 Hongjiao (Jiyang) (红郊社区), eine Einwohnergemeinschaft im Stadtbezirk Jiyang der Stadt Sanya in der chinesischen Provinz Hainan.